Barnsfeld ist der Name von:
 Barnsfeld (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht zu Haus Barnsfeld
 Rhemen zu Barnsfeld, westfälisches Adelsgeschlecht
 Haus Barnsfeld, Rittersitz der Familie von Barnsfeld bei Ramsdorf in Velen, Nordrhein-Westfalen
 Johann von Rhemen zu Barnsfeld († im 15. Jh.), Domherr in Münster und Drost zu Gemen
 Adolf von Rhemen zu Barensfeld (1855–1932), Wirklicher Geheimer Rat, k. u. k. Offizier (Generaloberst) und während des Ersten Weltkriegs Generalgouverneur in Pljevlja

Siehe auch:
 Barensfeld